Termin NAAC ima više značenja.

 2-Okso-3-(5-oksofuran-2-iliden)propanoatna laktonaza, enzim
 Natrijum acetat, NaAC